zeta, dzeta – litera alfabetu greckiego
 funkcja dzeta Riemanna
 Zeta – system operacyjny tworzony na bazie BeOS-a
 Zeta – średniowieczne księstwo słowiańskie na obszarze dzisiejszej Czarnogóry
 Zeta – rzeka w Czarnogórze